Skidmore ist der englische Familienname folgender Personen:

 Alan Skidmore (* 1942), englischer Jazzmusiker
 Chris Skidmore (* 1981), britischer Politiker
 Jimmy Skidmore (1916–1998), englischer Jazzmusiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Skidmore (Kansas)
 Skidmore (Maryland)
 Skidmore (Michigan)
 Skidmore (Missouri)
 Skidmore (Texas)
 Skidmore (West Virginia)

Sonstiges:
 Skidmore College, in Saratoga Springs, New York
 Skidmore Fountain, eine Quelle in Portland, Oregon
 Skidmore-Kliff, Kliff im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Skidmore, Owings and Merrill, ein global operierendes Architektenbüro
 Mount Skidmore, Berg im Coatsland, Antarktika